«Find Yourself» —en español: «Encontrarse»— es una canción del cantante y compositor estadounidense Brad Paisley. Es la octava pista de la banda sonora de la película de Pixar Cars y se encuentra en la escena de los créditos de dicha película.
Sin embargo, es interpretada por Drew Seeley para el álbum Disneymania 5. Esta canción está dedicada a Joe Ranft, un empleado de Pixar que falleció en un accidente automovilístico al producir la película. 

 

Canciones de Brad Paisley
Canciones de 2006
Canciones en memoria de personas fallecidas
Baladas pop
Canciones en inglés